Bank of the West Classic 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2015 z cyklu Stanford Classic zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 3–9 sierpnia 2015 roku w Stanford na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 731 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015
WTA
2015 w Kalifornii